

Sciences

Pharmacopée 
 Baume, substance médicinale qui entre notamment dans la composition de pommades.
 Baume du Canada, appelé aussi térébenthine du Canada ou gomme de sapin, est une térébenthine issue de la résine du sapin baumier.
 Baume de Galaad (de Judée, de la Mecque...), substance médicinale, à base de résine de Commiphora gileadensis.
 Baume du tigre, onguent de la pharmacopée chinoise. 
 Baume noir de Riga, liqueur herbale traditionnelle lettone produite à partir de nombreux ingrédients naturels et mélangée à de la vodka.
 Classification de Baume, classification symptomatologie à but thérapeutique des pathologies pulpaires.
 degré Baumé est une unité de mesure indirecte de concentration, via la densité, inventée par Antoine Baumé.

Botanique 
 Baume, Mentha spicata ou Menthe à épis, une plante aromatique et médicinale herbacée ;
 Baume, Mentha canadensis ou Menthe du Canada, une plante aromatique et médicinale herbacée ;  
 Baume coq, Chrysanthemum balsamita ou Menthe-coq, une plante aromatique et médicinale herbacée ;
 Baume d'eau et Baume de rivière, Mentha aquatica ou Menthe aquatique, une plante aromatique et médicinale herbacée
 Baume de cheval, Collinsonia canadensis ou Racine de pierre, une plante médicinale herbacée

Patronymes 
 Aldegrin de Baume mort en 939, chevalier, devenu moine bénédictin, vénéré comme saint dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, fêté le 4 juin ;
 Antoine Baumé (1728 - 1804), pharmacien et chimiste français ;
 Élisabeth Baume-Schneider (1963 -   ), femme politique suisse ;
 Louis Edmond Baume (1803-1863), homme politique français ; 
 Paul Hippolyte Alexandre Baume (1762-1842), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;

Plusieurs familles portent le nom de La Baume :
 
 Jean de La Baume, bucheron français, qui eut deux apparitions de la Vierge Marie, à Cotignac dans le Var, en 1519 ;
 Claude Antoine Clériadus de Choiseul La Baume (1733-1794), aristocrate et général de division français ;
 Jean de La Baume, comte de Montrevel, militaire originaire de Bresse ;
 François-Marie-Louis-Romain Michet de la Baume (1878-1963), général français ;
 Joséphine de La Baume (1984 -   ), actrice, chanteuse et mannequin française ;
 Louis de la Baume mort en 1690, prélat français du  ;
 Robert Renom de la Baume (1885 - 1974), diplomate français ;

Toponymes 
 Baume Bonne, site archéologique en grotte et sous abri qui surplombe le Verdon, sur la commune de Quinson dans les Alpes-de-Haute-Provence.
 Baume d'Oullins, grotte ornée préhistorique, découverte en 1896 par le docteur Paul Raymond, dans une vaste cavité située dans les gorges de l'Ardèche sur les communes de Labastide-de-Virac (Ardèche) et Le Garn (Gard).
 Baume-les-Dames, commune française du Doubs.
 Baume-les-Messieurs, commune française du Jura. 
 Château de la Baume, château situé sur la commune de Prinsuéjols en Lozère.
 Granges-sur-Baume, commune française du Jura.
 Grotte de la Baume, cavité naturelle située sur le territoire d'Échenoz-la-Méline, en banlieue sud de Vesoul, dans la Haute-Saône.
 La Baume, commune française de la Haute-Savoie. 
 La Baume-Cornillane, commune française de la Drôme.   
 La Baume-d'Hostun, commune française de la Drôme.  
 La Baume-de-Transit, commune française de la Drôme.  
 Les Baumes-chaudes, grotte située sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Lévéjac en Lozère. 
 Massif de la Sainte-Baume, massif provençal du Sud-est de la France, qui s'étend entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Var.
 Plan-d'Aups-Sainte-Baume, commune française du Var.
 Rue de La Baume, voie du  de Paris. 
 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, commune française du Var.

Entreprises 
 Baume & Mercier, entreprise suisse fabriquant, distribuant et vendant des montres de luxe.
 Baume & Marpent, entreprise de construction métallique et ferroviaire belge.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français